Гази́за Сами́това (; 1862—1929) — российская и советская татарская поэтесса. Первая в истории астраханского края поэтесса, одна из первых татарских поэтесс.

Биография 
Родилась в семье купца II гильдии Багаветдина Самитова в селении, основанном в том числе его отцом.

Училась в местном медресе у жены муллы (абыстай). Во взрослом возрасте занималась самообразованием, знала несколько языков (русский, калмыцкий, арабский, фарси), выписывала журналы и книги.

В 1882 году была выдана замуж. Брак оказался несчастливым, однако в нём родилась пятеро детей. В 1894 году отец забрал Газизу обратно в свой дом (по её просьбам), с этого времени считалась разведённой.

После этого много путешествовала, в частности совершила паломничество в Болгар.

Скончалась в 1929 году.

Творчество 
При жизни не печаталась. В 1930 году архив Газизы был передан потомками учёным Ленинградского восточного института. Помимо стихов архив содержал нескольких сотен народных песен, молитвы, местный фольклор, путевые заметки и заметки о жизни родного села.

В 1965 году сборник стихов поэтессы был издан стараниями её родственника Ш. М. Самитова, он же перевёл стихи на татарский язык (Газиза писала на нескольких языках, в том числе на старотатарском с использованием арабского письма).

В 2017 году был опубликован сборник стихов Самитовой в переводе на русский язык «Ташлыярский соловей», при этом переводчики основывались на книге, выпущенной в 1965 году.

Газиза Самитова писала стихи с подросткового возраста до преклонных лет, при этом пик её творчества пришёлся на 1894—1905 годы.
Темы её произведений были разнообразны: лирические, философские, социальные. В частности, Самитова утвердила в татарской литературе новый жанр — элегию.

Память 
В 1992 года на доме в селе Каменный Яр, в котором жила Самитова, была установлена мемориальная доска.

В 2005 году в Каменном Яре был открыт дом-музей поэтессы, а улица Советская была переименована в улицу Газизы Самитовой.

Произведения 
 Самитова, Газиза. Избранные произведения. (Вступит. статья Дж. Алмаза). Қазань, Таткнигоиздат, 1965
 Ташлыярский соловей : сборник : избранные стихотворения поэтессы Газизы Самитовой (1862—1929) / составители: И. Б. Левитан и др. ; художественный перевод И. Левитан. — Астрахань, 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Татарские поэты
Поэтессы Российской империи